A2 o A-2 puede designar: El nombre de varias autopistas, autovías y carreteras:
 La A-2 o Autovía del Nordeste en España.
 La Autopista A2 en Lituania.
 La Autoestrada A2 en Portugal.
 La Ruta Nacional A002 en Argentina.
 Línea A2, una línea de transporte de la ciudad argentina de Córdoba.
 La Autoroute A2 en Francia.
 La Autopista A2 en Suiza.
 La Autopista A2 en Marruecos.
 La Autopista A2 en Bélgica.
 La Autopista A2 en Eslovenia.
 La Autopista A2 en Austria.
 La Autopista A2 en Polonia.
 La Autopista A2 en Alemania.
 La Autopista A2 en Bulgaria.

También designa:
 El formato de papel (de 420x594 mm) DIN476 / ISO 216
 El A2, software de contabilidad
 El cohete alemán A2
 El automóvil de turismo Audi A2
 El Permiso de conducción A2